Севлиево () — город в центральной северной Болгарии, второй по величине в Габровской области, центр общины Севлиево.

Население города на 31 декабря 2009 года — 24 065 человек.

История 

В Средневековье на правом берегу реки Росица находилась крепость Хоталич. С XVII века город на левом берегу назывался Серви — Селви — Севлиево. В старой русской литературе известен как «Сельви».

Население

Политическая ситуация 

Кмет (мэр) общины Севлиево — Иван Иванов по результатам выборов 2011 года.

Известные уроженцы 

 Мара Белчева (1868—1937) — болгарская поэтесса и переводчица.
 Иларион (Арабаджиев) — митрополит Сливенский
 Георгиева, Иваничка Петрова (р. 1937) — болгарский историк и этнограф.
 Малина (р. 1967) — болгарская поп-фолк певица
 Казанджиев, Спиридон (1882—1951) — болгарский психолог и философ-идеалист.

Города-побратимы 

Города-побратимы:
  Биль (Швейцария);
  Софадес (Греция);
  Бобруйск (Белоруссия);
  Валашске Мезиржичи (Чехия);
  Легионово (Польша);
  Малкара (Турция);
  Гевгелия (Республика Македония).

Примечания

Ссылки 
 Община Севлиево
 Севлиево представя
 VisitSevlievo.com — Неофициален пътеводител и онлайн презентация на град Севлиево